Ben Rienstra – calciatore olandese
 Daan Rienstra – calciatore olandese
 Dick Rienstra – attore e cantante olandese